Levis (Feldkirch), een wijk van Feldkirch
Levis (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Levis (Yonne), een gemeente in Yonne
Lévis, een gemeente in Québec
Levi Strauss & Co., een spijkerbroekenmerk
Gustave Levis, een Belgisch ondernemer
 Levis (bedrijf), een voormalig verfbedrijf opgericht door Gustave Levis, nu onderdeel van ICI